Gayraud ist der Familienname folgender Personen:

 Pierre-Yves Gayraud, französischer Kostümbildner
 William Gayraud-Hirigoyen (1898–1962), französischer Rugby-Spieler, Skeleton- und Bobsportler